Das Damendoppel der French Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Lisa Raymond und Samantha Stosur waren die Titelverteidigerinnen. Turniersiegerinnen wurden Alicia Molik und Mara Santangelo.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2007